Постфолькло́р — область словесности, тексты которой развиваются по фольклорным схемам, но не подходят под формальное определение фольклора. Прежде всего это письменный фольклор (граффити, девичьи альбомы) и сетевой фольклор. Термин «постфольклор» ввёл в оборот профессор Сергей Юрьевич Неклюдов (РГГУ) в 1995 году в статье «После фольклора», опубликованной в журнале «Живая старина» (Неклюдов С. Ю. После фольклора // Живая старина, 1995, № 1, с. 2—4).

Постфольклор как объект изучения относится к так называемой «третьей культуре», которая дистанцирована и от культуры элитарной, и от патриархальной сельской («традиционно-фольклорной»). В свою очередь она включает гетерогенные и гетероморфные элементы — и массовую культуру как таковую, производимую профессионалами «для сбыта», и низовой фольклор, создаваемый самими носителями «для потребления». К той же области может быть отнесена и «наивная» (или «простонародная») литература.

Постфольклор, который возникает в городе, а затем распространяется далеко за его пределы, отличается от предшествующих устных традиций патриархального крестьянства и тем более — архаических обществ. Подобно массовой культуре, он полицентричен и фрагментирован в соответствии с социальным, профессиональным, клановым, даже возрастным расслоением общества, с его распадом на слабо связанные между собой ячейки, не имеющие общей мировоззренческой основы.

Кроме того, постфольклор — опять-таки в отличие от фольклора крестьянского, — как правило, идеологически маргинален, поскольку фундаментальные идеологические потребности горожан удовлетворяются другими способами, к устным традициям прямого отношения не имеющим (средствами массовой информации, в меньшей степени — кино и другими зрелищами, ещё в меньшей — популярной литературой).

Ссылки 
 Видео-лекция доктора филологических наук Сергея Неклюдова

Фольклор
Филология